Мир може да се отнася за:

 Мир – обратното на война или отсъствие на каквито и да е военни действия;
 остаряла дума за Свят (от старославянски)
 Политическа партия МИР – българска партия, основане на 10 ноември 2018 г.
 „Мир“ – български вестник, печатен орган на Народната партия;
 Мир (титла) – персийска благородническа титла
 Мир (Беларус) – град в Беларус, Гродненска област
 „Мир“ – съветска (руска) орбитална станция;
 „Мир 2“ – проект за космическа станция създаден през 1976;
 „Мир (Микро-67)“ – Кооперация за производство на механизирани детски играчки, основана през януари 1967 в Разград.